Jánosi Béla (1857–1921) esztéta, tudománytörténész, MTA-tag
Jánosi Béla (1898–1975) labdarúgóedző
Jánosi Béla (1936–2011) erdélyi magyar fizikus
hasonló nevűek
P. Jánossy Béla (1883–1945) próza- és drámaíró, költő, kritikus, szerkesztő